GMN est un sigle qui peut désigner :
 Groupement des musées neuchâtelois, une association suisse du canton de Neuchâtel ;
 Gulf, Mobile and Northern Railroad, un ancien chemin de fer du sud des États-Unis ;
 , une ancienne station de télévision commerciale chrétienne par câble aux États-Unis.

GMN est un code qui peut désigner :
 , un petit aérodrome non contrôlé situé sur la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Code IATA des aéroports